Josephskirche, St.-Josephs-Kirche oder nur St. Joseph (alle auch mit Josef) ist der Name zahlreicher Kirchen, Klosterkirchen bzw. Kapellen, die dem heiligen Josef von Nazaret, dem Gatten der Maria, Mutter Jesu, geweiht oder gewidmet sind. Patrozinium ist der Josefstag (19. März), im katholischen Allgemeinen Römischen Kalender ein Hochfest, dieser Tag auch evangelisch und anglikanisch, orthodox der 16. Dezember.

Ein spezielles Patrozinium ist:
 Josef der Arbeiter, 1. Mai, siehe → Joseph-der-Arbeiter-Kirche
 Kirchen zu Ehren Josef, Maria und des Kindes gemeinsam (24. Dezember, Weihnachten), siehe → Heilige-Familie-Kirche 

In anderen Sprachen:
;
;
;

  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä. sowie zentrale Wallfahrtskirchen

Liste

Argentinien 
  Basilika St. Josef (Buenos Aires)

Bulgarien 
 St. Joseph (Bardarski Geran)
 St. Josef (Burgas)
  Kathedrale St. Josef (Sofia), Konkathedrale des römisch-katholischen Bistums Sofia und Plowdiw

Deutschland 

Josephskirchen in Deutschland, sortiert nach 1. Gemeinden/Städten und 2. Ortsteilen:

A 
 Aachen: St. Josef (Aachen)
 Ahorn (Baden): St. Josef (Schillingstadt)
 Aichen, Ortsteil Bernbach: St. Joseph (Bernbach)
 St. Joseph (Annen)
 Arnsberg:
 Stadtteil Bergheim: St. Joseph (Bergheim)
 Stadtteil Uentrop: St. Joseph (Uentrop)

B 
 Bad Bevensen: St. Joseph (Bad Bevensen)
 Bad Ditzenbach, Ortsteil Gosbach: Josefskapelle (Gosbach)
 Bad Sachsa: St. Josef (Bad Sachsa)
 Bad Urach: St. Josef (Bad Urach)
 Baden-Baden: St. Josef (Baden-Baden)
 Baiersdorf: alte und neue Pfarrkirche St. Josef
 Bakum, Ortsteil Lüsche: St. Josef (Lüsche)
 Beilstein: Karmeliterkirche St. Josef (Beilstein)
 Bergisch Gladbach
 Heidkamp: St. Joseph (Heidkamp)
 Moitzfeld: St. Joseph (Moitzfeld)
  Berlin
 Köpenick: St. Josef (Berlin-Köpenick)
 Rudow: St. Joseph (Berlin-Rudow)
 Siemensstadt: St. Joseph (Berlin-Siemensstadt)
 Tegel: St. Joseph (Berlin-Tegel)
 Wedding: St. Joseph (Berlin-Wedding)
 Weißensee: St. Josef (Berlin-Weißensee)
 Bielefeld: St. Joseph (Bielefeld)
 Bitterfeld-Wolfen, Ortsteil Holzweißig: St. Joseph (Holzweißig)
 Blankenburg (Harz): St. Josef (Blankenburg)
 Bocholt: St. Josef (Bocholt)
 Bochum
 Mitte: St. Joseph (Bochum)
 Nord, Hiltrop: St. Joseph
 Wattenscheid: St. Joseph
 Bonn
 Beuel: St. Josef (Bonn-Beuel)
 Castell: St. Joseph (Bonn-Castell)
 Bornheim, Ortsteil Kardorf: St. Joseph
 Bottrop: St. Joseph (Bottrop)
 Boxberg (Baden): St. Josef (Angeltürn)
 Braunschweig: St. Joseph (Braunschweig)
 Burghausen: Studienkirche St. Josef
 Burglengenfeld: St. Josef (Burglengenfeld)
 Butzbach: St. Joseph (Butzbach)

C 
Castrop-Rauxel: St. Josef (Castrop-Rauxel)
 Chemnitz: St. Joseph (Chemnitz)
 Cloppenburg: St.-Josef-Kirche (Cloppenburg)

D 
 Darmstadt, Stadtteil Eberstadt: St. Josef (Darmstadt-Eberstadt)
 Delbrück
 Anreppen: St. Josef (Anreppen)
 Ostenland: St. Joseph (Ostenland)
 Westenholz: St. Joseph (Westenholz)
 Dillingen: St. Josef und St. Wendelin (Diefflen)
 Dingdorf: St. Josef (Dingdorf)
 Dingolfing: St. Josef (Dingolfing)
 St. Josef (Dorfborn)
 Dorsten: St. Josef (Dorsten)
 Dortmund, Stadtteil Kirchlinde: St. Josef (Kirchlinde)
 Dresden: Josefskirche (Dresden)
 Duisburg
 Aldenrade: St. Josef (Duisburg-Aldenrade)
 Dellviertel: St. Joseph (Duisburg-Dellviertel)
 Friemersheim: St. Joseph (Duisburg-Friemersheim)
 Hamborn-Wittfeld: St. Joseph (Duisburg-Hamborn)
 Wedau: St. Joseph (Duisburg-Wedau)
 Düren: St. Josef (Düren)
 Düsseldorf
 Altstadt: Josephskapelle (Düsseldorf)
 Holthausen: St. Joseph (Düsseldorf-Holthausen)
 Oberblik: St. Josef (Düsseldorf-Oberbilk)
 Rath: St. Josef (Düsseldorf-Rath)

E 
 Edelsfeld, Ortsteil Niederärndt: St. Joseph (Niederärndt)
 Egelsbach: St. Josef (Egelsbach)
 Einbeck: St. Josef (Einbeck)
 Eitorf: St. Josef (Eitorf-Harmonie)
 Eitzum: St. Joseph (Eitzum)
 Eldagsen (Region Hannover): Josephskapelle in der ehemaligen Synagoge der Stadt
 Erfurt: St. Josef (Erfurt)
 Erkelenz
 Berverath: Kapelle St. Josef (Berverath)
 Hetzerath: St. Josef (Hetzerath)
 Matzerath: St. Josef (Matzerath)
 Eschelbronn: St. Josef (Eschelbronn)
 Essen
 Frintrop: St. Josef (Frintrop)
 Katernberg: St. Joseph (Essen-Katernberg)
 Kupferdreh: St. Josef (Essen-Kupferdreh) (1904–2015)
 Westviertel: St. Joseph (Essen) (1896–1943)
 Esslingen am Neckar: St. Josef (Esslingen)

F 
 Finnentrop, Ortsteil Bamenohl: St. Joseph (Bamenohl)
 Fladungen, Ortsteil Oberfladungen: St. Josef der Bräutigam (Oberfladungen)
 Frankfurt am Main
 Bornheim: St. Josef (Frankfurt-Bornheim)
 Eschersheim: St. Josef (Frankfurt-Eschersheim)
 Höchst: St. Josef (Frankfurt-Höchst)
 Friedrichsthal (Saar), Ortsteil Bildstock: St. Josef (Bildstock)
 Frose: St. Joseph (profaniert)
 Fuchshofen: St. Josef (Fuchshofen)

G 
 Geilenkirchen, Ortsteil Bauchem: St. Josef (Bauchem)
 Gelsenkirchen: St. Joseph (Gelsenkirchen-Schalke)
 Gelsenkirchen: St. Josef (Gelsenkirchen-Ückendorf)
 Gräfelfing: St. Joseph (Gräfelfing)
 Greifswald: St. Joseph (Greifswald)
 Grevenbroich, Südstadt: St. Josef (Grevenbroich)
 Gronau (Leine): St. Joseph (Gronau)
 Groß Kreutz (Havel), Ortsteil Jeserig: St. Josef (Jeserig)

H 
 St. Joseph (Hainert)
 Hamburg
 St. Pauli: St. Joseph (Hamburg-St. Pauli)
 Wandsbek: St. Joseph (Hamburg-Wandsbek)
 Hannover: St. Joseph (Hannover)
 Harbke: St. Josef (Harbke)
 Hardheim: Josefskapelle (Hardheim)
 Hattingen, Stadtteil Welper: St. Joseph (Hattingen)
 Hausen im Wiesental: St. Josef (Hausen)
 Heinsberg
 Horst: St. Josef (Horst)
 Laffeld: St. Josef (Laffeld)
 Waldenrath: Kapelle St. Josef (Waldenrath)
 Henneckenrode: St. Joseph (Henneckenrode)
 Hennef, OT Allner: St. Josef
 Herford: St. Josef (Herford)
 Herne
 Sodingen-Horsthausen: St. Joseph (Herne)
 Wanne-Eickel: St. Joseph (Herne-Wanne)
 Herrenberg: St. Josef (Herrenberg)
 Herzberg am Harz: St. Josef (Herzberg am Harz)
 Herzogenaurach, OT Niederndorf: St. Josef (Niederndorf)
 Heusweiler, Ortsteil Holz: St. Josef (Holz)
 Hilders, Ortsteil Wickers: Filialkirche St. Josef (Wickers)
 Hildesheim: St. Joseph (Hildesheim)
 Hirschau, Ortsteil Massenricht: St. Josef (Massenricht)
 Hohenlinden: St. Josef (Hohenlinden)
 Hörnum (Sylt): St. Josef (Hörnum)
 Hötensleben: St. Joseph und Augustinus (Hötensleben)
 Holzkirchen: St. Josef (Holzkirchen)
 Holzminden: St. Josef (Holzminden)
 Hürtgenwald, Ortsteil Vossenack: St. Josef (Vossenack)
 Hürth
 Hermülheim: St. Joseph (Hürth)
 Knapsack: ehemalige Kirche St. Josef (Hürth)

I 
 Illingen, Ortsteil Uchtelfangen: St. Josef (Uchtelfangen)
 Ilmenau: St. Josef (Ilmenau)
 St. Ingbert: St. Josef, siehe St. Ingbert#Kirche St. Josef
 Ingolstadt: St. Josef

J 
 St. Josef (Jägersburg)

K 
 St. Josef (Karlsbach)
 Karlsruhe, Ortsteil Grünwinkel: St. Josef (Karlsruhe)
 Kassel, Ortsteil Rothenditmold: St. Joseph (Kassel)
 Kempen, Ortsteil Kamperlings: St. Josef (Kempen)
 Kerpen, Ortsteil Brüggen: St. Joseph (Brüggen)
 Klostermansfeld: St. Joseph (Klostermansfeld)
 Klötze: St. Joseph (Klötze)
 Koblenz: St. Josef (Koblenz)
  Köln
 Braunsfeld: St. Joseph (Köln-Braunsfeld)
 Dellbrück: St. Joseph (Köln-Dellbrück)
 Ehrenfeld: St. Joseph (Köln-Ehrenfeld)
 Kalk: St. Joseph (Köln-Kalk)
 Poll: St. Joseph (Köln-Poll)
 Porz: St. Josef (Köln-Porz)
 Rodenkirchen: St. Joseph (Köln-Rodenkirchen)
 Königsaue: St. Josef (devastiert)
 Königswinter, OT Thomasberg: St. Joseph
 Krefeld: St. Josef (Krefeld-Mitte)
 Külsheim, Stadtteil Eiersheim: Josefskapelle (Eiersheim)

L 
 Laatzen, Ortsteil Gleidingen: St. Josef (Gleidingen)
 Landshut: Ursulinenkirche St. Joseph
 Langenfeld (Rheinland), Ortsteil Immigrath: St. Josef (Immigrath)
 Lauda-Königshofen, OT Marbach: St. Josef (Marbach)
 Lauta: St. Josef (Lauta)
 Leverkusen, Stadtteil Manfort: St. Joseph (Manfort)
 Liebenburg, Ortsteil Othfresen: St. Joseph (Othfresen)
 Lindow (Mark): St. Joseph (Lindow (Mark))
 Lingen, Stadtteil Laxten: St. Josef (Lingen)
 Lohne (Oldenburg): St. Josef (Lohne)
 Lohmar, OT Breidt: St. Joseph
 Lohr am Main, OT Steinbach: St. Josef der Bräutigam (Steinbach)
 Lörrach, Ortsteil Brombach: St. Josef (Brombach)
 Lübeck, Stadtteil Kücknitz: St. Joseph (Lübeck-Kücknitz)
 Luckenwalde: St. Joseph (Luckenwalde)
 Ludwigshafen: St. Joseph (Ludwigshafen-Rheingönheim)

M 
 Magdeburg: St. Josef (Magdeburg)
 Mainz
 Stadtteil Neustadt: St. Joseph (Mainz)
 Stadtteil Altstadt: St.-Josephs-Kapelle (Mainz)
 Mannheim, Stadtteil Lindenhof: St. Josef (Mannheim)
 Marienmünster, Ortsteil Bredenborn: St. Joseph (Bredenborn)
 Marktleugast, Gemeindeteil Hohenberg: St. Josef (Hohenberg)
 Maßbach, OT Weichtungen: St. Josef (Weichtungen)
 Memmingen: St. Josef (Memmingen)
 Mengkofen, Gemeindeteil Tunzenberg: St. Josef (Tunzenberg)
 Mettlach: Kapelle St. Joseph (Mettlach)
 Mitterfels: St. Josef (Mitterfels)
 Moers: St. Josef (Moers)
 Mönchberg: Josephskapelle (1748 abgebrochen)
 Mönchengladbach 
 Broich: Hl.-Josef-und-Antonius-von-Padua-Kapelle (Broich)
 Rheindahlen-Dorthausen: Zum heiligen Josef (Dorthausen)
 Rheydt: St. Josef (Rheydt)
 Sittardheide: Josefskapelle Sittardheide
 Monschau, Stadtteil Mützenich: Josefskapellchen
 Mosbach: St. Josef (Mosbach)
 Much, OT Hetzenholz: St. Josef
 Mühlhausen/Thüringen: St. Josef (Mühlhausen)

 München, Stadtteil Maxvorstadt: St. Joseph (München)
 Münster:
 Stadtbezirk Mitte, Südviertel: St. Joseph (Münster)
 Stadtteil Kinderhaus: St. Josef (Münster-Kinderhaus)
 Mützenich (bei Prüm): St. Josef (Mützenich)

N 
 Nachrodt-Wiblingwerde: St. Josef (Nachrodt)
 Neubeckum: St. Joseph (Neubeckum)
 Neu-Isenburg: St. Josef (Neu-Isenburg)
 Neu Wulmstorf: St. Josef (Neu Wulmstorf)
 Neunburg vorm Wald: St. Josef (Neunburg vorm Wald)
 Neuschönau, Ortsteil Schönanger: Kapelle St. Josef (Schönanger)
 Neuss, Furth: St. Josef (Furth)
 Neustadtgödens: St. Joseph (Neustadtgödens)
 Niederzier, OT Huchem-Stammeln: St. Josef (Huchem-Stammeln)

O 
 Oberkirch: St. Josef (Oberkirch)
 Obernkirchen: St. Josef (Obernkirchen)
 Oberneufnach: St. Josef (Oberneufnach)
 Oebisfelde-Weferlingen, Stadtteil Weferlingen: St. Josef und St. Theresia vom Kinde Jesu
 Oelde: St. Joseph (Oelde)
 Oer-Erkenschwick: St. Josef (Oer-Erkenschwick)
 Offenbach am Main: St. Josef (Offenbach am Main)
 Öhringen: St. Joseph (Öhringen)
 Olmscheid: St. Josef (Olmscheid)
 Osnabrück: St. Joseph (Osnabrück)
 Osterburg: St. Joseph (Osterburg)
 Osterwieck: St. Joseph (Osterwieck) (profaniert)

P 
 Paderborn:
 Marienloh: St. Joseph (Marienloh)
 Schloß Neuhaus-Mastbruch: St. Joseph (Schloß Neuhaus)
 Parchim: St. Josef (Parchim)
 Passau: St. Josef (Passau)
 Peine, Stadtteil Vöhrum: St. Josef (Vöhrum)
 Polle: St. Joseph (Polle)
 Puchheim: St. Josef (Puchheim)

Q 
 Quierschied, Ortsteil Fischbach-Camphausen: St. Josef (Fischbach)

R 
 Radebeul: ehemalige St.-Joseph-Kapelle
 Rathenow, Ortsteil Steckelsdorf: St. Josef (Steckelsdorf)
 Regensburg:
 Innenstadt: St. Josef (Regensburg)
 Reinhausen: St. Josef (Reinhausen)
 Ziegetsdorf: St. Josef (Ziegetsdorf)
 Remscheid: St. Josef (Remscheid-Süd)
 Rheinbach, OT Queckenberg: St. Joseph
 Rheinfelden (Baden)
 St. Josef (Rheinfelden/Baden)
 Stadtteil Herten: St. Josef (Rheinfelden-Herten)
 Riegelsberg: St. Josef (Riegelsberg)
 Roding: Josephikapelle (Roding)
 Romrod: St. Joseph (Romrod)
 St. Josef der Bräutigam (Roßbrunn)
 Rottenburg an der Laaber, OT Pattendorf: Spitalkirche St. Josef (Pattendorf)
 Ruppichteroth, OT Bröleck: St. Joseph

S 
 Saarbrücken: St. Josef (Saarbrücken)
 Salzgitter, Stadtteil Lebenstedt: St. Joseph (Salzgitter)
 Sandberg, OT Waldberg: St. Josef (Waldberg)
 Schieder-Schwalenberg: St. Joseph (Schwalenberg)
 Schlüsselfeld, Gemeindeteil Heuchelheim: St. Josef (Heuchelheim)
 Schondra, OT Schönderling: St. Josef (Schönderling)
 Schöppenstedt: St. Joseph (Schöppenstedt)
 Schwaan: St.-Josef-Kirche (Schwaan)
 Schwäbisch Gmünd: Josefskapelle (Schwäbisch Gmünd)
 Schwäbisch Hall: St. Joseph (Schwäbisch Hall)
 Schwalbach (Saar), Ortsteil Elm: St. Josef (Elm-Derlen)
 Schweinfurt, OT Oberndorf: St. Josef (Oberndorf)
 Seeland, Ortsteil Frose: St. Josef (profaniert)
 Sehnde, Ortsteil Bolzum: St. Josef (Sehnde-Bolzum)
 Selm: St. Josef (Selm)
 Siegburg, OT Brückberg: St. Joseph
 Simmern/Hunsrück: St. Josef (Simmern/Hunsrück)
 Solingen, Stadtteil Ohligs: St. Joseph (Solingen)
 Speyer: St. Joseph (Speyer)
 Stadthagen: St. Joseph (Stadthagen)
 Stadtkyll: St. Josef (Stadtkyll)
 Stadtlohn: St. Joseph (Stadtlohn)
 Starnberg: St. Josef (Starnberg)
 Staßfurt, Stadtteil Löderburg: St. Josef (Löderburg) (profaniert)
 Stolberg:
 Donnerberg: St. Josef (Donnerberg)
 Schevenhütte: St. Josef (Schevenhütte)
 Werth: St. Josef (Werth)
 Strausberg, St. Josef (Strausberg)
 Stuttgart
 Heslach: St. Josef (Stuttgart-Heslach)
 Feuerbach St. Josef (Stuttgart-Feuerbach)
 Sülzetal, Ortsteil Sülldorf: St. Josef (profaniert)

T 
 Trassem, Ortsteil Perdenbach: Josefskapelle
 Trebbin: St. Joseph
 Tutzing: St. Joseph

U 
 Unkel-Scheuren: Filialkirche St. Joseph (Unkel)
 Üxheim, Ortsteil Ahütte: St. Joseph (Ahütte)

V 
 Velbert: St. Joseph (Velbert)
 Velten: St.-Joseph-Kirche (Velten)
 Verden (Aller): St. Josef (Verden)
 Viersen: St. Joseph (Viersen)
 Völklingen, Stadtteil Wehrden: St. Josef (Völklingen)

W 
 Waibstadt, Ortsteil Daisbach: St. Josef (Daisbach)
 Waldkirch: St. Josef (Kollnau)
 Weener: St. Joseph (Weener)
 Weiden in der Oberpfalz: St. Josef (Weiden in der Oberpfalz)
 Werbach: Josefskapelle (Gamburg)
 Werl: St. Joseph (Werl)
 Wernberg-Köblitz, Ortsteil Unterköblitz: St. Josef (Wernberg-Köblitz)
 Wettin-Löbejün, Stadtteil Löbejün: St. Joseph (Löbejün)
 Wilhelmsthal: St. Josef (Wilhelmsthal)
 Wolfsburg, Stadtteil Wohltberg: St. Joseph (Wolfsburg)* Wolmirstedt: St. Josef (Wolmirstedt)
 Wolsdorf: St. Joseph (Wolsdorf)
 Wuppertal
 Cronenberg: St. Josef (Cronenberg)
 Elberfeld: St. Joseph (Elberfeld)
 Ronsdorf: St. Joseph (Ronsdorf)
 Wülfrath: St. Joseph (Wülfrath)
 Würzburg:
Pfarrkirche St. Josef
 Stadtteil Oberdürrbach: Josephskirche, errichtet 1816/1817.

Z 
 Zirndorf: St. Josef (Zirndorf)
 Zuckerdorf Klein Wanzleben: St. Josef (Zuckerdorf Klein Wanzleben) (profaniert)

Frankreich 
 Le Havre: St.-Joseph (Le Havre)
 Lyon: St-Joseph (Lyon)
 St-Joseph (Marseille)
 Montigny-lès-Metz: Saint-Joseph (Montigny-lès-Metz)
 Straßburg: Josefskirche (Straßburg)

Hongkong 
 St. Joseph’s Church (Hongkong)

Irak 
  Kathedrale St. Josef in Ankawa bei Erbil (chaldäisch-katholisch)
  Kathedrale St. Josef in Bagdad (chaldäisch-katholisch)
  Kathedrale St. Josef und St. Teresa vom Jesuskind in Bagdad (lateinisch-katholisch)
  Sayidat-al-Nejat-Kathedrale in Bagdad (syrisch-katholisch)

Iran 
  Kathedrale St. Josef in Teheran (chaldäisch-katholisch)

Island 
 Hafnarfjörður: St. Jósefskirkja

Italien 
 Alba (Piemont): San Giuseppe (Alba)
 Alessandria: San Giuseppe (Alessandria)
 Arezzo: San Giuseppe (Arezzo)
 Asti: San Giuseppe (Asti)
 Brescia: San Giuseppe (Brescia)
 Caserta: San Giuseppe (Caserta)
 Florenz: San Giuseppe (Florenz)
 Foggia: San Giuseppe (Foggia)
 Grosseto: San Giuseppe (Grosseto)
 Legnano: San Giuseppe (Legnano)
 Livorno: San Giuseppe (Livorno)
 Lucca: San Giuseppe (Lucca)
 Mailand: San Giuseppe (Mailand)
 Monza: San Giuseppe (Monza)
 Neapel: San Giuseppe dei Vecchi
 Palmi: San Giuseppe (Palmi)
 Parma: San Giuseppe (Parma)
 Pisa: San Giuseppe (Pisa)
 Palermo: San Giuseppe dei Teatini
 Ragusa: San Giuseppe (Ragusa)
 Rom
 Campitelli: San Giuseppe dei Falegnami
 Primavalle: San Giuseppe all’Aurelio
 Trastevere: San Giuseppe alla Lungara
 Sassari: San Giuseppe (Sassari)
 Seregno:  San Giuseppe (Seregno)
 Sexten, Südtirol: Filialkirche zum Hl. Josef (Sexten)
 Siena: San Giuseppe (Siena)
 Tramin: St. Josef (Rungg)
 Viareggio: San Giuseppe (Viareggio)

Kanada 
 Montreal: St.-Josephs-Oratorium

Kasachstan 
 Qaraghandy: St. Joseph (Qaraghandy)

Lettland 
 Liepāja:  Kathedrale St. Josef

Liechtenstein 
 Planken: St. Josef
 Triesenberg: St. Joseph

Litauen 
 Vilnius-Pilaitė: Kirche St. Josef

Luxemburg 
 Saint-Joseph (Differdingen)

Malta 
 St Joseph Parish Church (Msida)

Neuseeland 
 St. Joseph (Dunedin)

Niederlande 
 Sint-Josephkerk, Amsterdam
  St.-Josef-Kathedrale, Groningen

Norwegen 
 Alta: St. Joseph

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Halbturn
 Katholische Pfarrkirche Stadtschlaining
 Katholische Pfarrkirche Kukmirn

Kärnten
 Pfarrkirche Klagenfurt-St. Josef-Siebenhügel
 St. Josef (Raut)
 Filialkirche Dollich

Niederösterreich
 Pfarrkirche Baden-Leesdorf
 Pfarrkirche Blumau-Neurißhof
 Pfarrkirche Josefsberg
 Expositurkirche Langenzersdorf-Dirnelwiese
 Pfarrkirche St. Pölten-St. Josef
 Pfarrkirche Tautendorf
 Pfarrkirche Weinzierl am Walde
 Kloster St. Josef Breitenfurt bei Wien

Oberösterreich
 Spitalkirche (Bad Leonfelden)
 Pfarrkirche Ebensee
 Pfarrkirche Hagenberg im Mühlkreis
 Filialkirche Innerschwand am Mondsee
 Pfarrkirche Kollerschlag
 Pfarrkirche Liebenau
 Pfarrkirche Micheldorf in Oberösterreich
 Katholische Pfarrkirche Timelkam
 Urfahrer Josefskirche
 Pfarrkirche Waxenberg
 Pfarrkirche Wels-Pernau
 Filialkirche Hackstock

Salzburg
 Pfarrkirche Untertauern
 Pfarrkirche Viehhofen

Steiermark
 Pfarrkirche Gams bei Hieflau
 Josefskirche (Graz)
 Pfarrkirche Leoben-Donawitz
 Pfarrkirche Sankt Josef (Weststeiermark)
 Stadtpfarrkirche Voitsberg
 Josefikirche Schwanberg

Tirol
 Pfarrkirche Biberwier
 Pfarrkirche Obsteig
 Pfarrkirche Schmirn
 Expositurkirche Zaunhof
 Expositurkirche Zöblen
 Filialkirche Martinau
 Filialkirche Oberpettnau
 Kapuzinerkirche Imst
 Zunftkirche Bichlbach

Vorarlberg
 Pfarrkirche Bürserberg
 Pfarrkirche Großdorf
 Pfarrkirche Dafins
 Pfarrkirche Kennelbach
 Kapelle hl. Josef (Hohenems)

Wien
 Josephskapelle (Hofburg) (1.)
 Karmeliterkirche (Leopoldstadt) (2.)
 Pfarrkirche St. Josef zu Margareten (5.)
 Laimgrubenkirche, Mariahilf (6.)
 Spitalskirche Speising, Hietzing (13.)
 Kalasantinerkirche St. Josef Penzing (14.)
 St.-Josef-am-Wolfersberg-Kirche (Penzing), Penzing-Hütteldorf
 Pfarrkirche Weinhaus, Währing (18.)
 Josefskirche (Kahlenberg), Döbling (19.)-Josefsdorf
 Sisi-Kapelle am Pfaffenberg, Döbling-Sievering
 Katholische Pfarrkirche Floridsdorf (21.)
 Esslinger Pfarrkirche, Donaustadt (22.)

Polen 
 Baborów: St.-Josefs-Kirche (Baborów)
 Bierkowo: Kirche St. Josef (Bierkowo)
 Breslau:
Josef-der-Arbeiter-Kirche (Breslau), , auch dt.: St.-Josefs-Kirche
Elftausend-Jungfrauen-Kirche, jetzt  (dt.: Kirche zum Schutz des hl. Josef)
 Danzig: Josephskirche (Danzig)
 Darżyno: Josefskirche (Darżyno)
 Gliwice-Ligota Zabrska: Josefkirche (Gliwice)
 Josefskapelle (Krakau-Łagiewniki)
 Krzeszów: Josefskirche (Krzeszów)
 Nasławice: St. Joseph (Nasławice)
 Nowa Wieś (Neu Bartelsdorf): St. Josef (Nowa Wieś, Purda)
 Opole (Oppeln): St. Josef (Opole)
 Pogorzelice: Kościół św. Józefa Oblubieńca (Pogorzelice)
 St. Joseph (Rogoziniec)
 Ruszkowo (Rauschken): St. Josef (Ruszkowo)
 Węgielsztyn (Engelstein): St. Josef (Węgielsztyn)
 Zabrze (Hindenburg): St. Josef (Zabrze)
 Zgorzelec (Görlitz): St. Josef (Zgorzelec)

Rumänien 
  Bukarest, St.-Josephs-Kathedrale, Kathedrale des Erzbistums Bukarest
 Timişoara, Stadtbezirk Fratelia: Kirche des Heiligen Josef (Fratelia)

Schweiz 
 Afoltern am Albis ZH: St. Josef
 Basel: St. Joseph
 Bettwil AG: St. Josef
 Darvella GR: Caplutta Sogn Giusep (Kapelle St. Joseph)
 Dietikon ZH: St. Josef
 Rheinfelden AG: St. Josef
 Rüstenschwil AG: Josefskapelle
 Schlieren ZH: St. Josef
 Winterthur ZH: St. Josef (Winterthur-Töss)
 Zürich: St. Josef (Zürich-Industriequartier)

Slowakei 
 Zákamenné: Kirche des Heiligen Josef (Zákamenné)

Slowenien 
 St.-Josef-Kirche (Ljubljana)

Syrien 
  Sankt-Joseph-Kathedrale (Aleppo)

Tansania 
  Kathedrale St. Josef (Daressalam)

Tschechien 
 Svitavy: St. Joseph (Svitavy)

Uruguay 
 San José de Mayo:  Catedral Basílica de San José

Vereinigte Staaten 
  St. Joseph Cathedral (San Diego), Kalifornien
  Kathedralbasilika St. Joseph, San José, Kalifornien
 St. Joseph Oratory (Detroit), Michigan

 St. Joseph Catholic Church (Arkansas)
 St. Joseph’s Church (Delaware)
 St. Joseph’s Catholic Church (Delaware)
 St. Joseph’s Catholic Church (Florida)
 St. Joseph’s Catholic Church (Georgia)
 St. Joseph’s Catholic Church (Bannock County, Idaho)
 St. Joseph’s Catholic Church (Latah County, Idaho)
 St. Joseph Catholic Church (Indiana)
 St. Joseph’s Catholic Church (Iowa)
 St. Joseph’s Roman Catholic Church (Iowa)
 St. Joseph’s Roman Catholic Church (Kalifornien)
 St. Joseph Catholic Church (Kansas)
 St. Joseph’s Catholic Church (Kansas)
 St. Joseph Church (Daviess County, Kentucky)
 St. Joseph Church (Marion County, Kentucky)
 St. Joseph’s Catholic Church (Maine)
 St. Joseph’s Church (Bristol County, Massachusetts)
 St. Joseph’s Church (Hampden County, Massachusetts)
 St. Joseph’s Roman Catholic Church (Michigan)
 Saint Joseph’s Catholic Church (Michigan)
 St. Joseph’s Episcopal Church (5930 Woodward Ave., Detroit, Michigan)
 St. Joseph’s Episcopal Church (8850 Woodward Ave., Detroit, Michigan)
 St. Joseph's Catholic Church (Minnesota)
 St. Joseph Church (Missouri)
 St. Joseph’s Roman Catholic Church (Missouri)
 St. Joseph’s Catholic Church (Montana)
 St. Joseph Catholic Church (Montana)
 St. Joseph’s Chapel (New York)
 St. Joseph’s Church (New York)
 St. Joseph’s Episcopal Church (North Carolina)
 St. Joseph’s Catholic Church (North Carolina)
 St. Joseph’s Chapel (Minto, North Dakota)
 Saint Joseph’s Catholic Church (Ohio)
 St. Joseph’s Catholic Church (Oklahoma)
 St. Joseph’s Roman Catholic Church (Rhode Island)
 St. Joseph Church (Tennessee)
 St. Joseph’s Church (Texas)
 St. Joseph’s Catholic Church (Washington)
 St. Joseph’s Roman Catholic Church (Wisconsin)
 St. Joseph’s Chapel (Eau Claire, Wisconsin)

Basilika St. Josef 
 Basilika St. Josef (Alameda), eine römisch-katholische Kirche in Alameda im US-Bundesstaat Kalifornien
 Basilika St. Josef (Buenos Aires), eine römisch-katholische Kirche im Stadtteil Flores der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires
 Basilika St. Josef (Elmina), eine römisch-katholische Kirche in Elmina in der Central Region in Ghana
 Kathedralbasilika St. Josef (Edmonton), eine römisch-katholische Kirche in Edmonton in der kanadischen Provinz Alberta
 San Giuseppe (Seregno), eine römisch-katholische Basilica minor in Seregno in der italienischen Region Lombardei

Siehe auch 
 Church of St. Joseph-Catholic

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Joseph